Listagem dos municípios de Rondônia segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015.

Rede Municipal

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Obs: Os 2 municípios do estado que não aparecem na lista estão sem dados.

Anos Finais do Ensino Fundamental

Obs: Os 19 municípios do estado que não aparecem na lista estão sem dados.

Rede Estadual

Anos Iníciais do Ensino Fundamental

Obs: Os 2 municípios do estado que não aparecem na lista estão sem dados.

Anos Finais do Ensino Fundamental

Rede Pública

Anos Iníciais do Ensino Fundamental

Anos Finais do Ensino Fundamental

Ver Também

 Rondônia

Referências

 INEP
 Ministério da Educação

Listas de educação do Brasil
IDEB 2009